Jean de La Trémoille (1377-1449) – nobile francese
 Jean Bretagne Charles de La Trémoille (1737-1792) – nobile e militare francese
 Jean-François de la Trémoille (1465 circa–1507) – cardinale francese